Puerto Juarez kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Puerto Juárez, hamn, Quintana Roo, 
 Puerto Juarez (flygplats i Mexiko), Quintana Roo, Benito Juárez, 

Robotskapade Mexikoförgreningar